

Персоналії 
 Аннетте Шаван () — німецька політкиня. Членкиня партії ХДС. Федеральна міністр освіти і досліджень Німеччини у 2005—2013 рр.
 П'єр Пюві де Шаванн —  — французький художник, представник символізму.

Топоніми

Шаван — ГЕС в провінції Сичуань.
 Шаван — ГЕС в провінції Ганьсу.
 Шаван — острів у провінції Гуандун.

Шаван ()— варіант назви міста Шафшаван

Шаван () — фрегезія (парафіїя) в муніципалітеті Барселуш

Шаван () — комуна в департаменті Верхня Сона
 Шаван () — комуна в департаменті Шер
 Шаван () — комуна в департаменті Дром

Див. також 
 Ла-Шаванн — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савойя.
 Ле-Шаванн-ан-Мор'єнн — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савойя.
 Шаванн-ле-Гран — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Територія Бельфор.
 Шаванн-сюр-Рейссуз — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен.
 Шаванн-сюр-Сюран — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен.
 Шаванн-сюр-л'Етан — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн.